Simpang Empat (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Simpang Empat (Pekanbaru Kota), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Simpang Empat), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Kluet Utara), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Jejawi), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Karang Baru), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Lawe Bulan), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Danau Kerinci), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Sei Rampah), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Bebesen), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (Marbau), een plaats in Indonesië
Simpang Empat (stad), de hoofdstad van West-Pasaman in Indonesië